Такмичење у дисциплини 50 -{km}- ходање, одржано је 27. августа на улицама Атине са почетком у 7,00 часова. Старт и циљ је био на Олимпијском стадиону. За такмичење се пријавило 54 такмичара из 28 земаља. Трку је завршио 41 такмичар, осам је одустало, а петорица су дисквалификована у току трке. Александар Раковић такмичар Србије и Црне Горе завршио је трку на 23 месту.

Рекорди 
(27. августа 2004)

Победници

Коначни резултати

Такмичари који су одустали 
 Луис Фернандо Гарсија, ГВТ
 Андре Хене, 
 Дени Ланглоа, 
 Спиридон Кастанис, 
 Марио Иван Флорес, 
 Педро Мартинс, 
 Han Yucheng, 
 Theodoros Stamatopoulos,

Дисквалификовани такмичари 
 Нејтан Дикс, 
 Andreas Erm, 
 Хулио Рене Мартинез, 
 Ђовани де Бенедиктис, 
 Такајуки Тани,

Кретање резултата у току трке 
 5 km : Роберт Кожењовски  22:21 
 10 km : Денис Нижегородов  44:48 
 15 km : Денис Нижегородов  1:06,27 
 20 km : Денис Нижегородов  1:27,54 
 25 km : Роберт Кожењовски  1:49,18 
 30 km : Роберт Кожењовски  2:10,57 
 35 km : Роберт Кожењовски  2:32,12 
 40 km : Роберт Кожењовски  2:53,42 
 45 km : Роберт Кожењовски  3:15,48

Види још 
 Атлетика на олимпијским играма 2004.
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици, мушки, 20 km ходање

Спољашње везе 
 IAAF official results
 Званични сајт ББС-а

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.